Євгенія Родіна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Ері Нодзумі.

Белінда Бенчич виграла титул, у фіналі перемігши Аранчу Рус з рахунком 7–6(7–3), 6–1.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

OEC Taipei WTA Challenger, одиночний розряд